Кен Роузволл був чемпіоном попереднього року, але цього разу він не брав участі.

У фіналі Стен Сміт переміг Яна Кодеша з рахунком 3–6, 6–3, 6–2, 7–6.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Стен Сміт — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Джон Ньюкомб (1 коло)
 Стен Сміт (чемпіон)
 Артур Еш (півфіналіст)
 Том Оккер (півфіналіст)
 Марті Ріссен (чвертьфіналіст)
 Кліфф Річі (3 коло)
 Кларк Гребнер (чвертьфіналіст)
 Іліє Настасе (3 коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1971 US Open Men's Singles draw

1971 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу